La sigla MSF puede referirse a:
 Médicos Sin Fronteras, una organización de ayuda humanitaria.
 Fluoruro de metil sulfonilo, un compuesto químico.
 Misioneros de la Sagrada Familia, orden religiosa católica masculina.
 Hermanas Misioneras de la Sagrada Familia, orden religiosa católica femenina.
 Microsoft Solutions Framework, conjunto de conceptos para la elaboración de soluciones informáticas.
 .msf, extensión de archivos de indexación de mensajes en Mozilla Thunderbird.